Villa Ada (Roma) – Parco pubblico di Roma, chiamato anche Villa Ada Savoia
 Villa Savoia di Ráckeve – Villa sull'isola di Csepel
 Villa Savoia (Glorie) – Palazzo padronale costruito nel XVII secolo